Соревнования в десятиборье у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12—13 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде десятиборья | EB — Высшее европейское достижение в отдельном виде десятиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов Европы в отдельном виде десятиборья | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Бег на 100 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 100 метров.

На старт вышли 25 десятиборцев из 14 стран.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в длину.

После победы с личным рекордом в прыжке в длину в лидеры после двух видов вышел немец Кай Казмирек, 42 очка ему проигрывал идущий следом Элко Синтниколас из Нидерландов.

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в толкании ядра.

Кай Казмирек опустился на второе место после толкания ядра, в лидеры вышел его соотечественник Артур Абеле с отрывом всего 17 очков. После не самого удачного выступления в беге на 100 метров, к лидерам подтянулся белорус Андрей Кравченко, поднявшийся на 7-е место с проигрышем лидеру 83 очка.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в высоту.

Высшее достижение чемпионатов Европы среди многоборцев в прыжке в высоту повторил Андрей Кравченко, установивший личный рекорд — 2,22 м. Этот результат позволил выйти ему на первое место. Вторую позицию сохранил Кай Казмирек, проигрывавший 22 очка. Из-за затянувшихся соревнований в этом секторе был задержан старт следующей дисциплины многоборцев, бега на 400 метров.

Бег на 400 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 400 метров.

Из-за затянувшегося прыжка в высоту старт первого забега был отложен на 20 минут. Кроме того, Андрей Кравченко и Кай Казмирек, завершившие предыдущий вид позже всех, были поставлены в более поздние забеги (3-й и 4-й соответственно), чтобы дать им возможность восстановиться.

После первого дня пятёрка лидеров общего зачёта выглядела следующим образом.

Бег на 110 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 110 метров с барьерами.

Очень быстрые секунды показали многоборцы в третьем, сильнейшем, забеге. Первая тройка превзошла прежнее высшее достижение чемпионатов Европы в этой дисциплине и установила личные рекорды. Выиграл Артур Абеле, а его результат, 13,55, стал пятым в истории среди многоборцев. После этого успеха он поднялся с третьего на второе место, а лидером продолжал оставаться Кай Казмирек, установивший в беге на 110 метров с барьерами личный рекорд — 14,05.

Метание диска 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в метании диска.

Кай Казмирек сохранил лидерство по итогам 7 видов, однако растерял при этом часть преимущества. Все основные конкуренты немца выступили в метании диска лучше него. Первые восемь спортсменов расположились очень близко в таблице за 3 вида до конца соревнований и сохраняли тем самым шансы на медаль.

Прыжок с шестом 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке с шестом.

Соревнования в секторе для прыжка с шестом у многоборцев растянулись на несколько часов. После того, как значительное число участников уже завершили выступления в этом виде, попытки были прерваны из-за сильного ветра (в Цюрихе было объявлено штормовое предупреждение). Переждав стихию, соревнования всё-таки продолжились, сильно выбившись из графика. Даже несмотря на погодные условия, участники с высокими личными рекордами в прыжке с шестом смогли использовать свой козырь. Элко Синтниколас взял высоту своего лучшего результата в сезоне (5,40 м) и вышел на второе место. Лидером стал Андрей Кравченко, покоривший планку на отметке 5,10 м. Впервые по ходу соревнований в тройку лидеров вошёл россиянин Илья Шкуренёв, закончивший вид с результатом 5,20 м. Экс-лидера, Кая Казмирека, постигла неудача в прыжке с шестом. Имея в сезоне результат 4,96 м, он взял только начальную высоту 4,60 м, после чего трижды сбил планку на 4,80 м. В итоге он опустился на четвёртое место в сводном протоколе за 2 вида до финиша.

Метание копья 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в метании копья.

Чтобы не затягивать соревнования из-за вынужденного простоя в прыжке с шестом, организаторы пошли на экстренные меры. Они перекроили составы групп в метании копья таким образом, что уже отсоревновавшиеся в предыдущем виде многоборцы составили первую, более многочисленную, а во вторую вошли те, кто продолжал прыгать. В результате сложилась ситуация, когда параллельно шли соревнования в восьмом и девятом видах десятиборья. Новый личный рекорд в метании копья установил Андрей Кравченко — 68,11 м — и обеспечил себе комфортный задел в 140 очков перед заключительной дисциплиной. На второе место поднялся Илья Шкуренёв, а на третье — Кай Казмирек. Однако отрывы со 2-го по 6-е место были минимальны и на призовые места претендовали сразу 5 человек: Шкуренёв, Казмирек, Рико Фраймут, Элко Синтниколас и Кевин Майер.

Бег на 1500 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 1500 метров.

Отлично проведённый бег на 1500 метров позволил Кевину Майеру отыграть сразу 4 позиции и заработать серебряную медаль чемпионата Европы. Другой впечатляющий рывок предпринял Артур Абеле, но проигрыш по итогам предыдущих видов оказался слишком большим: до бронзы ему не хватило 21 очка.

Итоговое положение 
Чемпионом Европы стал Андрей Кравченко, сохранивший своё преимущество по итогам бега на 1500 метров. Вторую бронзу европейских первенств подряд завоевал Илья Шкуренёв. Как и в 2012 году, ему для этого потребовалось установить личный рекорд. Кевин Майер к серебру чемпионата Европы в помещении 2013 года добавил медаль аналогичного достоинства с летнего континентального форума.

Примечания

Ссылки 
 

десятиборье